Le terme Oskélanéo peut se référer à:

Toponymes
Lac Oskélanéo, un plan d'eau  de la partie Sud-Ouest du réservoir Gouin, dans  La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière Oskélanéo, un tributaire de la Baie du Sud du lac Bureau (réservoir Gouin), dans  La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Oskélanéo, un hameau fusionné depuis 2003 à La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.